USS Twiggs je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Twiggs (DD-127) 
 USS Twiggs (DD-591)

Twiggs